Синантропы:
 Сина́нтропы — форма (вид или подвид) рода Homo, близкая к питекантропу, однако более поздняя и развитая.
 Синантро́пы — животные (не одомашненные), растения и микроорганизмы, образ жизни которых связан с человеком и его жильём.